Kongo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 reprezentowało 23 zawodników (9. mężczyzn i 14. kobiet), którzy nie zdobyli medalu. Był to 3. start reprezentacji Kongo na letnich igrzyskach olimpijskich.

Boks 
Mężczyźni
 Anaclet Wamba - waga półciężka - 9. miejsce
 Alphonse Matoubela - waga lekka - 17. miejsce
 Georges Koffi - waga półśrednia - 17. miejsce

Lekkoatletyka 
Mężczyźni
 Emmanuel M'Pioh - maraton - 52. miejsce
 Théophile Nkounkou - 100 metrów - odpadł w ćwierćfinałach
 Bernard Mabikana - 110 metrów przez płotki - odpadł w ćwierćfinałach
 Antoine Kiakouama - 100 metrów - odpadł w eliminacjach
 Jean-Pierre Bassegela - 200 metrów - odpadł w eliminacjach
 Théophile Nkounkou, Louis Nkanza, Antoine Kiakouama, Jean-Pierre Bassegela - 4 x 100 metrów - odpadli w półfinałach

Piłka ręczna 
Kobiety

 Angélique Abemane
 Isabelle Azanga
 Pascaline Bobeka
 Germaine Djimbi
 Yolande Kada-Gango
 Henriette Koula
 Solange Koulinka
 Pemba Lopez
 Yvonne Makouala
 Julienne Malaki
 Madeleine Mitsotso
 Nicole Oba
 Micheline Okemba
 Viviane Okoula

Grupa

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980
Kongo na igrzyskach olimpijskich